SQLite Manager jest dodatkiem przeglądarki Mozilla Firefox do zarządzania bazami danych SQLite.

Możliwości 
 przeglądanie zawartości baz danych SQLite
 zarządzanie tabelami, indeksami, widokami i wyzwalaczami
 przeglądanie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie rekordów
 tworzenie i wykonywanie zapytań SQL
 eksportowanie danych w formatach CSV oraz XML
 importowanie danych z plików CSV oraz XML

Linki zewnętrzne 
 

Bazy danych
Rozszerzenia programu Mozilla Firefox